Улица Радина — улица в ряде городов России. Названы в честь русского революционера, поэта и изобретателя Леонида Петровича Радина (1860—1900).

 Улица Радина — улица в Кирове.
 улица Радина — улица в Чаплыгине.
 Улица Радина — улица в Яранске.

См. также 
 Переулок Радина